Саламеа:

Персоналии 
 Саламеа, Альберто — колумбийский журналист, политик и дипломат. Был послом Колумбии в Кот-д’Ивуаре, Венесуэле и Италии.
 Саламеа, Хорхе (1905—1969) — колумбийский писатель.

Населённые пункты 
 Саламеа-де-ла-Серена — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос.
 Саламеа-ла-Реаль — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва.